Кукшенеры — название населённых пунктов в России:

 Кукшенеры — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Кукшенеры — деревня в Звениговском районе Марий Эл.